El término trepador gigante puede referirse a:

 trepador gigante, uno de los nombres comunes de la especie de ave Xiphocolaptes major en Argentina y Paraguay.

 trepador gigante, uno de los nombres comunes de la especie de ave Xiphocolaptes promeropirhynchus en Colombia, Honduras y México.